2007 Голяма награда на Австралия е 23-то за Голямата награда на Австралия и първи кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 18 март 2007 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Състезанието е дебют за трима пилоти – Луис Хамилтън, Адриан Сутил и Хейки Ковалайнен.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия